Мысовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Мысовское сельское поселение — входит в Муромцевский район

Удмуртия 
 Мысовское сельское поселение — входит в Кезский район